Херсонисос может означать:
 Херсонисос — малый город на острове Крит в Греции.
 Херсонисос (дим) — община (дим) в Греции.

См. также 
 Лимин-Херсонису